Наранхо:

 Наранхо — современное название городища майя в провинции Петен в Гватемале.
 Наранхо — кантон в Коста-Рике.
 Наранхо, Кармен (1928—2012) — коста-риканский прозаик, дипломат, государственный деятель.
 Наранхо, Клаудио (1932—2019) — чилийско-американский психиатр.
 Наранхо, Моника (род. 1974) — популярная испанская певица.
 Наранхо, Сандра (род. 1985) — эквадорский политик.
 Наранхо, Чолли (1934—2022) — кубинский бейсболист.